Een verkeersweg:
N286 (België)
N286 (Frankrijk)
N286 (Nederland), zie Provinciale weg 286
N286 (Zwitserland)